Парадокс Мириманова (парадокс класса всех фундированных классов) — парадокс в теории множеств, являющийся обобщением парадокса Бурали-Форти. Назван именем математика Дмитрия Мириманова.

Формулировка 

Класс  называется нефундированным (фундированным), если есть (нет) такая бесконечная последовательность классов , что:

 .

Термин происходит от . 

Парадокс заключается в том, что как допущение фундированности класса всех фундированных классов, так и допущение его нефундированности приводят к противоречию, аналогичному противоречию в парадоксе Рассела.

Этот парадокс, как и парадокс Рассела, можно разрешить в семантике самопринадлежности.

Примечания

Литература 
  (Реферат в РЖ Математика, 1954 г, № 5027, референт Кузнецов А. В.)
 
 
 Mirimanoff, D., “Les antinomies de Russell et de Burali-Forti et le problème fondamentale de la théorie des ensembles”, L'Enseignement Mathématique, 19: 37–52, 1917.

Ссылки 
 

Парадоксы теории множеств